Loni – suddivisione dell'India
 Cratere Loni – cratere sulla superficie di Callisto
 Enzo Loni – calciatore italiano
 Lóni – personaggio di Arda, ideato da J. R. R. Tolkien